Liu Tingting può riferirsia:
 Liu Tingting (n. 1990) – canoista cinese
 Liu Tingting (n. 2000) – ginnasta cinese
 Liu Tingting (n. 1990) – lanciatrice di martello cinese
 Liu Tingting (n. 1980) – pallavolista cinese